Финал Олимп Кубка России по футболу 2018/2019 — 27-й по счёту финал. Прошёл 22 мая 2019 года на «Самара Арене» в одноимённом городе.

Для «Урала» финал стал вторым в истории Кубка России (первый был также против «Локомотива» в 2017 году). «Локомотив» вышел в финал в 9-й раз (имея в своём активе 7 побед и 1 проигрыш). Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов во второй раз подряд вышел в финал Кубка России (в 2018 году — главный тренер «Тосно»), а для Юрия Сёмина он стал 6-м в карьере (все финалы были с «Локомотивом»: 5 побед и 1 поражение).

Предыстория 
11 апреля 2019 года РФС объявил о том, что финал пройдёт на «Самара Арене», несмотря на первоначальные заявления о проведении финала в московских «Лужниках», как место «постоянной прописки» финальных матчей Кубка.

«Самара Арена» стала пятнадцатым стадионом в России, принявшим финал Кубка (и одиннадцатым немосковским стадионом, соответственно).

Бригада арбитров 
17 мая 2019 года главным арбитром матча был назначен Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург). Впервые в истории финалов Кубка России использована Система видеопомощи арбитрам. Главным видеоарбитром на матч назначен Сергей Карасёв (Москва).

Путь к финалу

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Болельщики смогут сыграть с Тихоновым, Смертиным и Карякой перед финалом Кубка России
 Группа «Градусы» выступит на «разогреве» перед финалом Кубка России
 Концерт «Градусов» и старт матчу с МКС: в Самаре готовятся удивить зрителей финала Кубка России — 2019
 Болельщики перед финалом Олимп — Кубка России сыграют в футбол с Андреем Тихоновым
 РФС готовит шоу-программу на финале Кубка в Самаре
 Каряка, Тихонов и Смертин сыграют с болельщиками перед финалом Кубка России
 РФС подготовит праздничную программу к финалу Кубка России
 Переплюнуть FIFA: РФС устроит в Самаре праздник футбола
 РФС подготовит праздничную программу к финалу Кубка России
 РФС организует развлекательную программу для болельщиков на финале Олимп — Кубка России
 Старт финалу Кубка дадут с Международной космической станции

Финалы Кубка России по футболу
Европейские национальные футбольные кубки в сезоне 2018/2019
Май 2019 года
Футбол
Матчи ФК «Локомотив» Москва
ФК «Урал»